PDC puede referirse a:

 Partido Demócrata Cristiano (PDC) puede referirse a los siguientes partidos políticos:

 Partido Demócrata Cristiano, de Argentina.
 Partido Demócrata Cristiano, de Bolivia.
 Partido Demócrata Cristiano, de Brasil.
 Partido Demócrata Cristiano, de Chile.
 Partido Demócrata Cristiano, de Costa Rica.
 Partido Demócrata Cristiano, de Cuba.
 Partido Demócrata Cristiano, de El Salvador.
 Partido Demócrata Cristiano, de España.
 Partido Demócrata Cristiano, de Honduras.
 Partido Demócrata Cristiano, de Noruega.
 Partido Demócrata Cristiano, de Paraguay.
 Partido Demócrata Cristiano, de Perú.
 Demócratas Cristianos, de Suecia.
 Partido Demócrata Cristiano, de Suiza.
 Partido Demócrata Cristiano, de Uruguay.
 Partido Demócrata Catalán, partido español de ideología independentista catalana.

Siglas políticas